Вату — многозначный термин.

 Вату, Жан (1791—1848) — французский государственный и политический деятель, историк, прозаик, поэт, член Французской академии.
 Вату — национальная валюта Республики Вануату.

См. также 
 Ват (значения)
 Вау